Antoine Martin peut faire référence à :
 Antoine Martin (1933-), médaillé de bronze aux Championnats d'Europe de boxe amateur 1951 dans la catégorie mouches ;
 Antoine-Martin Chaumont de La Galaizière (1697-1783), marquis de La Galaizière, chancelier de Lorraine ;
 Antoine-Martin Garnaud (1796-1861), architecte français ;
 Antoine Martin (1955), écrivain français.

Voir aussi 
 Antoine-Jean Saint-Martin (1791-1832), orientaliste français